En la mitología griega, Electra  era una de las hijas de Agamenón, rey de Micenas, y de su esposa Clitemnestra. Era, por tanto, una Atrida  —descendiente del rey Atreo, padre de Agamenón y Menelao—. En la tradición que conoce Homero su nombre es Laódice .

Su mito gira en torno al plan que urdió junto a su hermano Orestes para vengar el asesinato de su padre dando muerte a quienes lo habían perpetrado: su propia madre Clitemnestra y el amante de ésta, Egisto. 

El personaje de Electra tiene una gran importancia en la literatura y el teatro europeo: da nombre a sendas tragedias de Sófocles y Eurípides, y aparece también en las tragedias de Esquilo; a partir del Renacimiento, es la protagonista o toma parte en el mito principal de varias tragedias, novelas y óperas. 

El conflicto con su madre da nombre al «complejo de Electra», término propuesto por el psicólogo Carl Gustav Jung.

Mito

El asesinato de Agamenón y Casandra 
Antes de partir hacia Troya, Agamenón había sacrificado a su hija menor Ifigenia a Ártemis para impetrar la protección de los dioses en la guerra. Tras diez años de guerra, Agamenón regresó a Micenas trayendo a su concubina Casandra como botín de guerra cuando Electra se hallaba ausente del reino. Agamenón y Casandra fueron asesinados por Egisto, el amante de Clitemnestra, según unas versiones; por la misma Clitemnestra, según otras, o por ambos. Algunas fuentes añaden que también fueron asesinados Telédamo y Pélope, los dos hijos gemelos que Casandra le había dado a Agamenón. Al hermano menor de Electra, Orestes, que entonces era un niño, lo salvaron su nodriza Arsínoe o la propia Electra. Orestes fue llevado a Fanote, en el Monte Parnaso, donde lo confiaron al rey Estrofio. Cuando Orestes cumplió veinte años, el oráculo de Delfos le ordenó regresar a su patria y vengar la muerte de su padre.

El asesinato de Clitemnestra 

Según la dramatización de Esquilo, Orestes se encontró con Electra ante la tumba de Agamenón, a donde ambos habían ido para rendir honras fúnebres a su padre; se reconocieron y se pusieron de acuerdo para que Orestes vengara a su padre. Con la ayuda de Pilades, hijo del rey Estrofio, Orestes mata a su madre, que lo maldice, y al amante de aquella, en algunas versiones con ayuda de Electra. Tras el crimen enloquece y es perseguido por las Erinias, (o Furias) —la culpa— cuya misión es castigar las trasgresiones de los lazos de piedad familiar, y que, sin embargo, no acosan a Electra.

Orestes, a quien las Erinias empujan hacia el suicidio, se refugió en el templo de Apolo en Delfos. Aunque Apolo le hubiera ordenado vengarse, el dios fue incapaz de protegerlo de las consecuencias de sus acciones. Al fin, Atenea lo recibió en la Acrópolis de Atenas y arregló un juicio ante doce jueces áticos: Las Erinias reclamaron su víctima; él presentó como atenuante las órdenes de Apolo; los votos de los jueces estaban equitativamente divididos, pero Atenea dio su voto de calidad a favor de la absolución.

En Ifigenia entre los Tauros, de Eurípides, Orestes es conducido por las Furias hasta Táuride, en el Mar Negro, donde su hermana Ifigenia (que no ha muerto realmente en el sacrificio mandado por su padre) se halla recogida por los semisalvajes habitantes de esa tierra. Ifigenia, Pilades y Orestes escapan juntos de los Tauros, y las Furias cesan en su persecución tras la reunión de la familia. Electra, en esta versión, se casa con Pilades.

Linaje 
Electra era hija de Agamenón, rey de Micenas y de la reina Clitemnestra.  Sus hermanas eran Ifigenia y Crisotemis, y su hermano Orestes.  En la Ilíada, Homero llama a Electra "Laodice" y la reconoce como hija de Agamenón.

Significado

F. Engels se refiere a este mito en el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En él, afirma que en este mito quedó fosilizado el paso de una sociedad matriarcal (común a todos los pueblos preestatales) a una patriarcal. Así, las erinias, defensoras del derecho matrilineal, que persiguen a Orestes por matricida, no persiguen a Clitemnestra por haber matado a Agamenón, porque Agamenón no era pariente de ella. El tribunal de dioses, en cambio, decide perdonarlos. De esta manera, de ser la madre el único pariente cierto, es decir, de encontrarnos ante una sociedad que traza su linaje a través de la mujer, pasamos a una en la que se imponen los derechos patriarcales.

Obras inspiradas en el mito de Electra 
 Existen varias tragedias clásicas cuyos argumentos están basados en este mito: Electra, de Sófocles, Las coéforas, de Esquilo, y Electra, de Eurípides.
 En 1600, Hamlet, del dramaturgo inglés William Shakespeare. Hay versiones anteriores de esta obra (Ur-Hamlet, 1589).
 En ópera, el tema ha sido tratado en diversas ocasiones. La más conocida es Electra, de Richard Strauss, y está basada en la obra de teatro homónima de Hugo von Hofmannsthal: Elektra, de 1901.
 En 1901, Galdós estrena Electra, personal visión del mito.
 En 1931, Eugene O'Neill recreará el mito en A Electra le sienta bien el luto (Mourning Becomes Electra). 
 En 1937, la obra Electre, de Jean Giraudoux.
 En 1948, se estrena la obra de teatro escrita por Virgilio Piñera Electra Garrigó
 En 1947, la obra Las moscas, de Jean Paul Sartre.
 En 1949, la obra Electra, de José María Pemán.
 En 1943, la obra Electra o La caída de las máscaras (Électre ou la Chute des masques), de Marguerite Yourcenar; hay una segunda versión, de 1954.
 En 1962, en el teatro argentino, con El reñidero, de Sergio De Cecco.
 En 1962, la película Elektra, de Michael Cacoyannis, con Irene Papas, Guiannis Fertis y Aleka Katselli.
 En 1965, la película Sandra (Vaghe stela dell'Orsa), de Luchino Visconti, con Claudia Cardinale.
 En 1967, la ópera de Martin Levy Mourning Becomes Electra, sobre la obra de teatro de O'Neill A Electra le sienta bien el luto, en el Metropolitan Opera.
 En 1970, la novela Escalera para Electra, de Aída Cartagena Portalatín, una reescritura de la Electra de Eurípides.
 En 1974, la película Elektra (Szerelmem, Elektra), de Miklós Jancsó.
 En el 2020, Electricidad, de Luis Alfaro: Electra en un barrio chicano, como primera parte de una trilogía; las otras dos son Oedipus el Rey y Mojada.
 Infamante Electra (2005), de Benjamín Galemiri.
 En el 2004, Molora, obra de teatro de Yaël Farber que es adaptación de Las coéforas ambientada en la cultura xhosa.
 En el 2003, The Murders at Argos, de David Foley. 
 En el 2012, Electra Heart, álbum del conjunto musical Marina and the Diamonds.
 En el 2018, Elektra, disco del músico Joan Miquel Oliver

Véase también 

  Las coéforas, tragedia de Esquilo.
 Electra, tragedia de Eurípides.
 Electra, tragedia de Sófocles.
 Ifigenia en Áulide, tragedia de Eurípides.
 Ifigenia en Táuride, tragedia de Eurípides.
 Electra, ópera de Richard Strauss.
 Electra, obra de teatro de Jean Giraudoux.
 Electra, película de Michael Cacoyannis, con Irene Papas en el papel principal.
 Complejo de Electra.

Notas y referencias

Enlaces externos 

 Biblioteca mitológica, Epítome, VI, 24: Electra y Orestes.
  Epítome, VI, 23 - 25: texto francés.
 Texto inglés en el Proyecto Perseus; ed. de 1921 de James George Frazer. En la parte superior derecha se encuentran los rótulos activos "focus" (para cambiar al texto griego) y "load" (para el texto bilingüe).
 Epítome, VI: texto griego en Wikisource.
 ÁLVAREZ, Clara: Análisis morfológico y sintáctico del texto griego (VI, 24).

 BULFINCH, Thomas: Mitología de Bulfinch (Bulfinch's Mythology).
 I: La era de la fábula o Historias de dioses y héroes (The Age of Fable o Stories of Gods and Heros, 1855).
 I, 28: La caída de Troya - Menelao y Helena - Agamenón, Orestes y Electra (The Fall of Troy - Menelaus and Helen - Agamemnon, Orestes and Electra): texto, en inglés, en el sitio del Internet Sacred Text Archive.
 El mismo texto en Wikisource.
 Traducción portuguesa en Wikisource.

 BALART CARMONA, Carmen; CÉSPED BENÍTEZ, Irma: Electra y Orestes, la cosmovisión linaje, familia y hogar; en la revista Signos, vol. 31, nn. 43 y 44, pp. 17 - 35. Estudio de Las coéforas, la Electra de Sófocles y la Electra de Eurípides. 1998. 
 Reproducción.
 Carmen Balart Carmona e Irma Césped Benítez: miembros de la UMCE.
 V. "Cosmovisión".

 Sobre Electra, en el Proyecto Perseus.

Matricidio en la mitología griega
Guerra de Troya
Descendientes de Zeus